A Love Trilogy () — третий студийный альбом американской певицы Донны Саммер, вышедший на лейбле Oasis Records в марте 1976 года.

Об альбоме 
A Love Trilogy был сделан совершенно в том же ключе, что предыдущий альбом Love to Love You Baby — по той же «формуле успеха». Первая сторона представляет собой единую танцевальную дорожку. На второй стороне ещё три сексуально-ориентированных песни Мородера-Белотта со страстными воздыханиями Донны и призывами присоединиться к ней в постели. Здесь же кавер хита Барри Манилоу «Could It Be Magic», который Мородер и Саммер сделали в привычном «диско» ритме и густо насытили сладострастными вздохами-стонами Донны. Обложка альбома изображала Саммер, беззаботно плывущую сквозь облака, снова добавляя к ее образу фантастическую фигуру.

Альбом хорошо продавался по всему миру, в большинстве стран он вошёл в двадцатку популярнейших альбомов, а в Испании и Италии даже возглавил хит-парады. В США альбом занял 21-е место, а также получил золотую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. В Великобритании же он не так хорошо зарекомендовал себя, достигнув только 41-го места в сентябре, примерно через шесть месяцев после релиза.

Сингловые версии «Try Me, I Know We Can Make It» и «Could It Be Magic» не попали в топ-40 Billboard Hot 100, но обе песни стали хитами в танцевальных чартах США.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы Донны Саммер
Альбомы Casablanca Records
Альбомы, спродюсированные Джорджо Мородером
Альбомы, спродюсированные Питом Белоттом
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм